Brozo puede referirse a:
 Brozo, personaje creado por Víctor Trujillo;
 el nombre común de la planta Erica arborea;
 el nombre común de la planta Erica vagans.